Николай Сапега (1779 — 23 ноября 1843, Томашполь) — польский военный, земянин и масон.

Биография 
Представитель польско-литовского княжеского рода Сапег герба «Лис». Второй сын последнего воеводы смоленского, князя Францишека Ксаверия Сапеги (1741/1746 — 1806/1808), и Терезы Суфчинской (1744—1827).

После смерти своего отца в 1808 году Николай Сапега унаследовал имение Красилов на Волыни.

С мая 1802 года — рыцарь Мальтийского ордена. В армии Герцогства Варшавского дослужился до чина подполковника. Занимал должность адъютанта польского генерала Яна Генрика Домбровского. В сентябре 1809 года он был награждён Золотым Крестом Ордена Virtuti Militari.

Семья и дети 
В 1806 году в Вене женился на Идалии Потоцкой (21 мая 1792 — 11 июля 1859), младшей дочери воеводы русского, графа Станислава Щенсного Потоцкого (1752—1805), от второго брака с Юзефиной Амалией Мнишек (1752—1798). В браке родились три дочери:
 Пелагея (1809 — 23 августа 1892), муж с 1823 года Виктор Казимир Чацкий (1805—1853)
 Тереза (3 апреля 1811 — 13 мая 1895), муж с 1830 года Пшемыслав Потоцкий (1805—1847)
 Идалия (1813 — 31 августа 1861), муж с 1837 года Констант Станислав Чорба (ок. 1809—1849).
Младший брат Николая Павел Сапега был женат на Пелагее Потоцкой, родной сестре Идалии.

Источники 
 Zofia Zielińska, Franciszek Ksawery Sapieha, w: Polski Słownik Biograficzny, tom XXXIV, 1993 (informacje przy życiorysie ojca)

Ссылки 
 Генеалогия рода Сапег
 Mikołaj ks. Sapieha h. Lis

Николай (1779—1843)
Польские командиры Наполеоновских и Революционных войн